

Соколовка — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область

Соколовка — селище, Верхньопишминський міський округ, Свердловська область
 Соколовка — присілок, Давлекановський район, Башкортостан
 Соколовка — село, Домбаровський район, Оренбурзька область
 Соколовка — село, район імені Лазо, Хабаровський край
 Соколовка — присілок, Катайський район, Курганська область
 Соколовка — присілок, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область
 Соколовка — село, Молчановський район, Томська область
 Соколовка — присілок, Сарапульський район, Удмуртія
 Соколовка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан
 Соколовка — присілок, Шаранський район, Башкортостан

Див. також 
 Соколівка